Tamin är ett släkte av spindlar. Tamin ingår i familjen sporrspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sporrspindlar
Tamin